High Times - uma série de TV
High Time (álbum de Excalion)
High Time (álbum de MC5)
High Time (filme) - Filme de 1960, dirigido por Blake Edwards e estrelado por Bing Crosby

Desambiguação